Zaar ist der Familienname folgender Personen:
 August Leo Zaar (1860–1911), deutscher Architekt und Buchautor
 Carl Zaar (1849–1924), deutscher Architekt

 Lisa Zaar (* 2000), schwedische Tennisspielerin

Siehe auch:
 ZAR